Фишбах може бити:

 Фишбах бај Дан, општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Фишбах (Кајзерслаутерн), општина у округу Кајзерслаутерн, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Фишбах (Идар-Оберштајн), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.